Reed Creek ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Reed Creek (Kiskatinaw River), British Columbia
 Reed Creek (McDougall River), British Columbia
 Reed Creek (Penticton Creek), British Columbia
 Reed Creek (Okanogan River), British Columbia
 Reed Creek (Lake Athabasca), Saskatchewan
 Reed Creek (Donjek River), Yukon

in den Vereinigten Staaten:
 Reed Creek (Archangel Creek), Alaska 
 Reed Creek (Twelvemile Creek), Alaska 
 Reed Creek (Lay Lake), Alabama 
 Reed Creek (Irons Fork), Arkansas 
 Reed Creek (War Eagle Creek), Arkansas 
 Reed Creek (Elk River), Colorado 
 Reed Creek (Fraser River), Colorado 
 Reed Creek (Last Chance Creek), Colorado 
 Reed Creek (Sand Hollow), Colorado 
 Reed Creek (Lake Hartwell), Georgia 
 Reed Creek (Savannah River), Georgia 
 Reed Creek (Chattooga River), Georgia 
 Reed Creek (Blaine County, Idaho), versickert 
 Reed Creek (South Fork Clearwater River), Idaho 
 Reed Creek (Salmon River), Idaho 
 Reed Creek (Crane Creek), Idaho 
 Reed Creek (Clavey River), Kalifornien 
 Reed Creek (Tradewater River), Kentucky 
 Reed Creek (Thompson Creek), Louisiana 
 Reed Creek (Chester River), Maryland 
 Reed Creek (Black River), Michigan 
 Reed Creek (Pelican River), Minnesota 
 Reed Creek (Mulberry Creek), Mississippi 
 Reed Creek (Little Osage River), Missouri 
 Reed Creek (Yellowstone River), Montana 
 Reed Creek (Owyhee River), Nevada 
 Reed Creek (Humboldt River), Nevada 
 Reed Creek (Susquehanna River), New York 
 Reed Creek (Gap Creek), North Carolina 
 Reed Creek (Lake Norman), North Carolina 
 Reed Creek (Deep River), North Carolina 
 Reed Creek (Dan River), North Carolina 
 Reed Creek (Leepers Creek), North Carolina 
 Reed Creek (Pisgah Creek), North Carolina 
 Reed Creek (Little River, North Carolina), North Carolina 
 Reed Creek (French Broad River), North Carolina 
 Reed Creek (Middle Fork Coquille River), Oregon 
 Reed Creek (Burnt River), Oregon 
 Reed Creek (Siletz River, Süden), Oregon 
 Reed Creek (Siletz River, Norden), Oregon 
 Reed Creek (Little River, Tennessee), Tennessee 
 Reed Creek (Cripple Creek), Tennessee 
 Reed Creek (Wolf River), Tennessee 
 Reed Creek (Sandy Fork), Texas 
 Reed Creek (Turtle Creek), Texas 
 Reed Creek (Old River), Texas 
 Reed Creek (Little Llano River), Texas 
 Reed Creek (Little Keechi Creek), Texas 
 Reed Creek (Roanoke River), Virginia 
 Reed Creek (Smith River), Virginia 
 Reed Creek (Back Creek), Virginia 
 Reed Creek (New River), Virginia 
 Reed Creek (Goose Creek), Virginia 
 Reed Creek (James River), Virginia 
 Reed Creek (Pysht River), Washington 
 Reed Creek (Spring Coulee), Washington 
 Reed Creek (Elk Fork), West Virginia 
 Reed Creek (Slate Creek), Wyoming 
 Reed Creek (Abel Creek), Wyoming 
 Reed Creek (West Kirby Creek), Wyoming 
 Reed Creek (West Fork La Bonte Creek), Wyoming 

Reed Creek ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reed Creek (Georgia), Census-designated place in Georgia

Siehe auch:
 Little Reed Creek
 Reeds Creek